Полехин — фамилия. Известные носители:

 Полехин, Денис Владимирович (1990) — российский самбист.
 Полёхин, Михаил Арсентьевич — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Полехина, Любовь Тимофеевна (1952) — русская, советская, колумбийская актриса кино; педагог.